Isabella Losa, també coneguda com a Isabella Losa de Còrdova o Losa de Còrdova (1491-1564), era doctora de teologia.

Isabella Losa era coneguda pel seu coneixement de grec, llatí i hebreu.  Després de la mort del seu marit l'any 1539, es va convertir en una abadessa clarissa i es va traslladar a Vercelli al Piemont el 1553, on va fundar un orfenat, Santa Maria de Loreto. Va morir el 1564 als 74 anys.

Referències 

Abadesses clarisses
Hebraistes espanyols
Alumnes de la Universitat de Còrdova
Cardonins
Teòlegs franciscans
Religiosos bagencs
Hebraistes catalans
Abats catalans
Franciscans catalans
Teòlegs catòlics catalans
Monjos catalans
Clarisses de l'àmbit catalanoparlant
Abats espanyols
Teòlegs espanyols
Franciscans espanyols